Nesmond ist der Familienname folgender Personen:

 François de Nesmond (1629–1715), französischer Bischof
 Henri de Nesmond (1644–1727), französischer römisch-katholischer Bischof und Erzbischof und Mitglied der Académie française